Bettelgrund steht für:

 Bettelgrund, ehemalige Bezeichnung für eine Bergschlucht in der Lößnitz, siehe Rietzschkegrund
 Bettelgrund, ehemalige Bezeichnung für die Ortschaft Grund (Wilsdruff)